Аллон: ()
 Аллон (Альпы Верхнего Прованса) — коммуна во Франции, в департаменте Альпы Верхнего Прованса.
 Аллон (Ло и Гаронна) — коммуна во Франции, в департаменте Ло и Гаронна.